Vroeg-dynastieke Periode kan verwijzen naar:

 De Vroeg-dynastieke Periode (Egypte), een archeologische cultuur in Egypte
 De Vroeg-dynastieke Periode (Mesopotamië), een archeologische cultuur in Mesopotamië